Heckl ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Heckl (* 1967) deutscher Archivar, Historiker und Bergbauexperte
 Karl Heckl (1927–1988), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär
 Lisa Heckl (* 1981), deutsche Moderatorin und Reporterin
 Manfred Heckl (1930–1996), deutscher Akustiker
 Raik Heckl (* 1967), deutscher evangelischer Theologe
 Rudolf Heckl (1900–1967), österreichischer Architekt, Volkskundler und Hochschullehrer
 Wolfgang M. Heckl (* 1958), deutscher Biophysiker und seit 2004 Generaldirektor des Deutschen Museums